Вільгельм Райсс (1838 — 1908) — німецький геолог та дослідник
 Леопольд Райсс (1882 — 1942 або 1943) — архітектор